Lines può riferirsi a:
Persone
Mary Lines (1893-1978), atleta britannica;
Aaran Lines, calciatore neozelandese;
Aaron Lines, musicista canadese di musica country; 
Oliver Lines, giocatore di biliardo inglese;
Peter Lines,  giocatore di biliardo inglese, padre di Oliver;
Richard Damon Lines, astronomo amatoriale statunitense.
Altro 
Lines, marchio di assorbenti igienici;
Color Lines, videogioco.